Die Gerry Weber Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juni 2006 in Halle (Westfalen) stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die Stella Artois Championships gespielt, welche genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der seinen Titel als Setztlistenerster zum dritten Mal in Folge verteidigte. Im Verlauf des Turniers musste er dieses Mal, für Federer bislang untypisch, mehrfach über drei Sätze gehen und achtmal einen Tie-Break spielen. Einzig in der ersten Runde gewann er das Match glatt. Im Finale gewann er gegen Tomáš Berdych. Für Federer war es der 38. Titel der Karriere.
Im Doppel gewannen im vorherigen Jahr Federer und sein Landsmann Yves Allegro. Nur Letzterer trat erneut im Doppel an und schied mit seinem Partner im Halbfinale aus. Neue Turniersieger wurden die an Position 2 gesetzten Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić, die ihren zweiten gemeinsamen Titel gewannen. Im Finale schlugen sie die deutsche Paarung Michael Kohlmann und Rainer Schüttler deutlich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 680.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Halle (Westf.)